Александър Саздов Шулев е деец на Българската комунистическа партия и на Вътрешната македонска революционна организация (обединена).

Биография 
Роден е на 25 май 1895 година в София в семейството на водача на Велешката българска община Саздо Шулев, изселил се в Свободна България поради преследвания от властите. Александър Шулев е едно от шестте деца в семейството. Братята му Богдан Шулев, Андон Шулев и Коста Шулев са видни комунистически активисти. Александър Шулев завършва гимназия и в 1915 година постъпва в Школата за запасни офицери.

След Първата световна война работи във Върховната сметна палата в София, а по-късно - в транспортна къща. След като издържа изпит за митнически посредник, създава със съдружник експедиторската кантора „Транспорт“. Същевременно Шулев развива широка нелегална комунистическа дейност. Участва в прехвърлянето на нелегални през границата, пренася партийни документи, а след Деветоюнския преврат в 1923 година, организира изнасянето на оръжия от казармите на Първи и Шести пехотен полк. Заподозрян от властите, Шулев бяга от страната. Установява се във Виена, където става активист на ВМРО (обединена). В края на 1930 година заминава за Съветския съюз, където работи като птицевъд в совхоз. В 1931 година става член на Всесъюзната комунистическа партия (болшевики). Арестуван е в 1938 година. В януари 1942 година е изпратен на заточение, където загива.

Родословие

Бележки 

Български комунисти до 1944 година
Родени в София
Дейци на ВМРО (обединена)
По произход от Велес
Български военни дейци от Първата световна война
Българи лагеристи в ГУЛАГ
Александър